Slovo donor obecně znamená dárce.

 donor elektronů – chemická entita (atom, molekula nebo iont) dodávající elektrony
 donor jakožto dárce biologického materiálu poskytnutého z vlastního těla, tj. dárce krve, dárce spermatu, vnitřních orgánů a podobně
 donor genetické informace – dárce genetické informace v procesu konjugace
 donor v ekonomii – ten, kdo dává dar
 Donor (hudební skupina) – heavymetalová hudební skupina

Související články 
 Donace